Maior (lateinisch ‚größer‘, ‚höher‘) ist ein
 Namenszusatz im Sinne von „der Ältere“, siehe Namenszusatz #Senior

Familienname:
 Álvaro Luiz Maior de Aquino (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Augustin Maior (1882–1963), rumänischer Physiker und Erfinder
 George Maior (* 1967), rumänischer Diplomat und Geheimdienstchef
 George Souto Maior Wanderley (* 1996), brasilianischer Beachvolleyballspieler
 Grigore Maior (1714–1785), rumänischer griechisch-katholischer Bischof
 Liviu Maior (* 1940), rumänischer Historiker, Politiker und Diplomat
 Luiz Augusto Pereira Souto Maior (* 1927), brasilianischer Diplomat
 Manuel de Souto-Maior, portugiesischer Kolonialverwalter im 18. Jahrhundert in Südostasien
 Petru Maior (1754–1821), rumänischer Schriftsteller

römischer Familienname:
 Gaius Sabucius Maior Caecilianus, römischer Suffektkonsul 186

Geographisches Objekt:
 Maior (Fluss), Fluss auf der russischen Halbinsel Kamtschatka
 Rio Maior

Siehe auch:

 Major (Begriffsklärung), Mayor
 Souto Maior
 Vila Maior